El nombre Vicente Palacios puede referirse a:
 Vicente Alberto Palacios, profesor y bombero chileno; 
 Vicente Palacios, compositor español; o
 Vicente Palacios Garrido, papiroflecta e historiador español.
 Vicente Palacios González, futbolista español.